Franzi steht für:

 eine Kurzform des weiblichen Vornamens Franziska
 Franzi (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2009–2012)

Franzi ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Maria Franzi (1910–1996), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Novara
 Mario Franzi (1916–?), italienischer Diplomat

Siehe auch:
 Franci